

Лоєв — селище міського типу в Гомельській області

Лоєв — село в гміні Лохув Венґровського повіту Мазовецького воєводства